Dans son sens le plus connu, un cygne désigne un genre de grands oiseaux aquatiques de la famille des anatidés.

Culture et société

Titre d'œuvre 
 .
 .
 Le Lac des cygnes : ballet de Tchaïkovski.
 .

Expressions 
 Chant du cygne : dernière œuvre remarquable d’un poète ou d’un artiste.
 Col de cygne : pièce recourbée ayant pour fonction de conduire un liquide ou encore de la fumée.

Surnoms 
 le « cygne de Mantoue », surnom du poète latin Virgile;
 le « cygne de Cambrai », surnom de Fénelon;

Mythologie 
 Cygnes : êtres appartenant à la mythologie nordique

Héraldique 
 cygne, figure héraldique de l'oiseau du même nom

Maisons d'édition 
 Les Éditions du Cygne : maison d'édition ayant pour objectif de promouvoir des lettres belges francophones.
 Éditions Les Cygnes : maison d'édition française spécialisée dans le théâtre.

Sciences et techniques

Astronomie 
 La constellation du Cygne.

Toponymes 
 La Cygne, une ville américaine du Kansas, située dans le comté de Linn
 Le Cygne, un lieu-dit de la commune française d'Arnèke dans le Nord

Voir aussi 
 
 .
 .